E451 peut renvoyer à :

 E451, numéro E des triphosphates, sels de l'acide phosphorique, utilisés en tant qu'additif alimentaire ;
 Route européenne 451, reliant Giessen à Mannheim en Allemagne.